

Гусятин — селище міського типу, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район, районний центр
 Гусятин — село, Хмельницька область, Чемеровецький район

Гусятин — сільська гміна у Копичинецькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої